La saison 2013 du Championnat de Lettonie de football est la  de la première division lettone. La Virslīga regroupe les dix meilleurs clubs lettons au sein d'une poule unique qui s'affrontent trois fois durant la saison. À l'issue de la saison, le dernier du classement est relégué et l'avant-dernier doit disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le FK Ventspils qui remporte le titre cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur le Skonto Riga et quinze sur le tenant du titre, le Daugava Daugavpils. C'est le cinquième titre de champion de Lettonie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
Skonto Riga est exclu par l'UEFA de toute compétition européenne pour la saison 2014-2015.

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le dernier du championnat affronte le  de deuxième division afin de conserver sa place parmi l'élite. Les rencontres sont disputées en matchs aller et retour.

|}
 Les deux formations se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Lettonie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Lettonie de football
Lettonie
2013 en Lettonie